Lerond ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Lerond († 1989), französischer Romanist, Linguist, Dialektologe, Phonetiker und Mediävist
 André Lerond (1930–2018), französischer Fußballspieler
 Justine Lerond (* 2000), französische Fußballspielerin

Siehe auch:

 Le Rond